Unión Popular de Langreo – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w mieście Langreo.

Sezony 

 5 sezony w Segunda División
 15 sezonów w Segunda División B
 29 sezony w Tercera División

Byli piłkarze 
 Kily Álvarez
 Juan Carlos Álvarez
 David Villa
 Michu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1961